BHC peut faire référence à :
  ;
 Barron Hilton Cup, une compétition de planeur ;
 benzene hexachloride, un autre nom du lindane, un insecticide ;
 bilan hépatique complet, une analyse biologique de la fonction hépatique.